Jotun kan avse:
Jotun (företag), norskt kemiföretag
Jotun (datorspel)